Alfred Rose oder Alfred Rosé ist der Name folgender Personen:
* Alfred Rose (Komponist) (1855–1919), deutscher Komponist, Klavierlehrer, Chorleiter, Musikpädagoge und Kantor der Synagogengemeinde Hannover
 Alfred Rosé/Alfred Edward Rosé (Alfred Rosé; 1902–1975), US-amerikanisch-kanadischer Komponist, Pianist, Dirigent und Musikwissenschaftler österreichischer Herkunft

Siehe auch
 Alfred von Rosen (1825–1912), dänischer und preußischer Beamter